Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2014 проводился с 10 по 16 февраля 2014 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте—апреле 2014 в городе Пекин (Китай).

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории) команда скипа Эвана Макдональда (ранее команда выигрывала чемпионат Шотландии 2004 в ином составе, но скипом был Эван Макдональд), победившая в финале команду скипа Дэвида Эдвардса. Бронзовые медали завоевала команда скипа Логана Грея.

Эван Макдональд стал чемпионом Шотландии в 6-й раз (учитывая его выступления в командах других скипов), Юан Байерс — также в 6-й раз, Дункан Ферни и Дэвид Рид — впервые.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2014.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 15 февраля, 13:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 15 февраля, 19:30

Финал. 16 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2014

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2014

Спорт в Шотландии в 2014 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2014 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)